Arnaldo Foresti – scenografo italiano
Bruno Foresti – arcivescovo cattolico italiano
Eleuterio Felice Foresti – patriota, accademico e diplomatico italiano naturalizzato statunitense
Giacomo Foresti – ex calciatore italiano
Giulio Foresti – pilota automobilistico italiano
Jacopo Filippo Foresti – monaco e letterato italiano
Renato Foresti – pittore e dirigente d'industria